Diadoco de Fótice es un autor de la época patrística de la Iglesia católica contemporáneo de San León Magno y del Concilio de Calcedonia que contribuyó a la espiritualidad y ascetismo cristianos.

Vida 
Diadoco, Obispo de Fótice, en el Epiro, es uno de los grandes ascetas del siglo V, se sabe poco de su vida. Focio menciona al «obispo de Fótice, Diadoco de nombre», entre los adversarios de los monofisitas al tiempo del concilio de Calcedonia (451), es recordado como anti monofisita, es identificado como uno de los firmantes de una carta de solidaridad calcedonense. Su firma aparece en una carta dirigida al emperador León por los obispos del Epiro después del asesinato del obispo Proterio de Alejandría, a manos de los monofisitas, el año 457. Murió probablemente hacia el 468.

Obras 

Su obra más importante es Los cien capítulos gnósticos un manual de ascetismo, que tiene gran importancia para la historia de la espiritualidad y misticismo cristianos. No sólo muestra el autor la verdadera vía hacia la perfección, sino que trata también de distinguir entre los medios verdaderos y falsos para tender hacia ella, clarificar conceptos y eliminar falsas ideas. De esta manera, su obra resulta también un ataque contra el mesalianismo, el movimiento pietista condenado en el concilio de Éfeso (431), que sostenía que, a consecuencia del pecado de Adán, todos tenían un demonio, unido sustancialmente a su alma, y que este demonio, al cual el bautismo no lograba expulsar, sólo podía ser exorcizado completamente por medio de una oración incesante.

Otras obras son: homilía sobre la ascensión (discurso sobre la ascensión de Nuestro Señor Jesucristo), esta obra termina con una enérgica refutación contra el monofisismo.  La Visión (la Visión de San Diádoco obispo de Fótice en el Epiro), atribuida a Diadoco de Fótice y la Catequesis, obra que se le atribuye por pseudonimia que se presume fue escrito por Simón el Nuevo Teólogo y que la puso bajo el nombre de Diadoco quien era su padre espiritual .

Referencias 

Patrología del siglo V